Perche steht für

 Le Perche, Landschaft im Norden Frankreichs
 Perche (Einheit), Längenmaß
 La Perche, Gemeinde im Département Cher
 Perche (Isac), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Isac 
 schweizerische Bezeichnung für Tonangel

Perché ist der Familienname folgender Personen:

 Napoleon Joseph Perché (1805–1883), französischer Geistlicher, Erzbischof von New Orleans

Siehe auch:
 Perch
 Persch
 Persh